Jméno a příjmení Karel Souček má více nositelů:

 Karel Souček (malíř, 1885–1972) – český malíř a sochař
 Karel Souček (malíř) (1915–1982) – český malíř a pedagog 
 Karel Souček (psychiatr) (1931–1992) – český profesor psychiatrie 
 Karel Souček (kaskadér) (1947–1985) – česko-kanadský kaskadér 
 Karel František Souček (1913–1996) – český architekt